Татьяна Струкова:
 Струкова, Татьяна Георгиевна (род. 1952) — российский литературовед и педагог.
 Струкова, Татьяна Николаевна (Левкиевская; 1897—1981) — советская актриса театра и кино.